Станисла́в Па́влович Курже́й (31 мая 1924, Подольская губерния, УССР — 13 июня 2014, Экибастуз, Павлодарская область, Казахстан) — советский шахтёр, генеральный директор производственного объединения «Экибастузуголь», Герой Социалистического Труда (1980), лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 31 мая 1924 года в селе Шаровечка Проскуровского уезда Подольской губернии Украинской ССР (ныне  Хмельницкой области Украины). В 1939 году его семью как поляков выслали в Казахскую ССР.

С 1941 года работал на угольной шахте в Караганде. После Великой Отечественной войны окончил горный техникум и был назначен начальником участка. Окончил высшие инженерные курсы при Томском политехническом институте имени С. М. Кирова и в 1957 году был направлен в Экибастуз на должность заместителя главного инженера вскрышного разреза.

С ноября 1970 года — первый директор угольного разреза «Богатырь».

В 1976—1988 годах — генеральный директор производственного объединения «Экибастузуголь».

С 1988 года на пенсии.

Трагически погиб 13 июня 2014 года на 91-м году жизни от ножевых ранений, нанесённых ему преступниками во время ночного ограбления дома. Спустя полгода 23-летний убийца, как оказалось, знакомый с погибшим,  был приговорён к 20-летнему лишению свободы в колонии особого режима с конфискацией имущества.

Награды и звания 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот». Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знамени Труда III степени (ГДР), орденом Дружбы II степени (Казахстан); полный кавалер знака «Шахтёрская слава». Лауреат Государственной премии СССР в области техники (1978), заслуженный шахтёр Казахской ССР (1963). Почётный гражданин Экибастуза (1994).

Почётный гражданин Павлодарской области (2009).

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог (Газета «Звезда прииртьшья» от 14 июня 2014 года)
 Ваш подвиг трудовой потомки не забудут // kze.docdat.com
 Куржей Станислав Павлович // Казахстан. История. Люди
 Станислав Куржей, горный инженер // Голос Экибастуза

Выпускники Томского политехнического университета
Горные инженеры СССР
Почётные граждане Экибастуза
Заслуженные шахтёры Казахской ССР
Почётные граждане Павлодарской области
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Умершие от холодного оружия
Делегаты XXVI съезда КПСС